Grai ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Grai (Gemeinde Glödnitz), Ortschaft der Gemeinde Glödnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Grai (Gemeinde Sankt Urban), Ortschaft der Gemeinde Sankt Urban, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

Berge:
 Monte Grai, , Berg in den Ligurischen Alpen

GRAI ist die Abkürzung von:

 Global Returnable Asset Identifier, Nummernsystem für Mehrwegtransportbehältnisse, siehe Global Trade Item Number

Siehe auch:
 Gray (Begriffsklärung)
 Krai
 Kray
 Krey

Abkürzung